Niemcy wystartowały po raz pierwszy na zimowych IO w 1928 roku na igrzyskach w Sankt Moritz. Pod tą nazwą startowały do igrzysk w Oslo w 1952 roku (oprócz igrzysk w Sankt Moritz w 1948 - Niemcy nie zostały zaproszone do udziału w igrzyskach jako główny agresor podczas drugiej wojny światowe). W latach 1956 - 1964 na ZIO startowała Wspólna Reprezentacja Niemiec - połączone reprezentacje RFN i NRD. Od igrzysk w Grenoble reprezentacje startowały osobno. Ponowny start zjednoczonych Niemiec miał miejsce na igrzyskach w Albertville w 1992 roku i od tamtej pory niemiecka reprezentacja startowała na wszystkich ZIO.

Niemcy były raz gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich:
 Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1936 w Garmisch-Partenkirchen

Niemcy w latach 1928–1952 i 1992 do dziś

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Wspólna Reprezentacja Niemiec (1956-1964)

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!